Le nom Buquet est porté par plusieurs personnalités (par ordre alphabétique) :

 Charles-Joseph Buquet (1776-1838), général français du Premier Empire ;
 Famille Buquet, famille de militaires et de personnalités politiques lorraine ;
 Gérard Buquet, tubiste, chef d'orchestre et compositeur français ;
 Henri Buquet (1809-1889), maire de Nancy, député de la Meurthe ;
 Jean Buquet (1926-), acteur français ;
 Jean Baptiste Lucien Buquet (1807-1889), entomologiste français ;
 Louis Léopold Buquet (1768-1835), général français du Premier Empire ;
 Narcisse-Alexandre Buquet (1825-1894), dessinateur et graveur français ;
 Ruddy Buquet (1977-), arbitre international français de football.
 Samuel Buquet, illustrateur, dessinateur, scénariste français ;

Homonymie de patronyme
Patronyme normand